Пи́мен Емелья́нович Па́нченко (; 10 (23) августа 1917, Ревель — 2 апреля 1995, Минск) — белорусский советский поэт и переводчик, публицист. Народный поэт БССР (1973). Член СП СССР (1938). Член ВКП(б) с 1943 года. Почётный академик Национальной академии наук Беларуси (1994).

Биография 
Родился 10 (23) августа 1917 года в Ревеле (ныне Таллин, Эстония) в крестьянской семье, куда его родители переехали из Бегомля в поисках заработка. Семья была в очень тяжёлом положении: отец Пимена был на фронте и мать, Дарья Фокеевна, осталась одна с двумя детьми в неродном городе. В 1920 году она вместе с детьми вернулась на свою родину в Бегомль, в котором Пимен и провёл детство.

В 1933 году семья переехала в Бобруйск. Пимен начал работать на деревообрабатывающем комбинате, а после поступил на учительские курсы. Через год, окончив курсы, начал работать учителем в школах Бобруйского и Кировского районов. Одновременно учился на заочном отделении филологического факультета Минского учительского института, который закончил в 1939 году. Член Союза писателей СССР с 1938 года.

С сентября 1939 по январь 1946 года служил специальным корреспондентом и писателем в армейских газетах. Призван Сталинским РВК г. Минска.

Принимал участие в Польском походе РККА 1939 года, во время Великой Отечественной войны был на фронтах — Брянском, Калининском и Северо-Западном. Работал во фронтовых газетах «За свабодную Беларусь», сатирической «Партызанскай дубінцы», а также в газете «Героический штурм».

Приказом ВС Калинского фронта №: 7 от: 06.01.1943 года интендант 3-го ранга Панченко Пимен Емельянович, писатель газеты «За свободную Беларусь», награждён медалью «За боевые заслуги».В 1944 году был в Иране.

После демобилизации в 1946 году вернулся в Минск и начал работать в журнале «Вожык». Позже перешёл в газету «Літаратура і мастацтва» (бел. Литература и искусство). С 1953 по 1958 годы работал редактором альманаха «Советская Отчизна». С 1958 по 1966 год возглавлял журнал «Маладосць» (бел. Молодость). В 1958 году — в составе белорусской делегации на XII сессии Генассамблеи ООН. С 1966 по 1971 год был секретарём правления СП БССР. Был депутатом ВС БССР 5, 6, 8 созывов. Член ПЕН-клуба (1989). Подписал открытое письмо М. Горбачёву о белорусском языке (1986).

Умер 2 апреля 1995 года. Похоронен в Минске на Восточном кладбище.

Творчество 

Стихи начал писать в юности. Дебютировал в 1934 году в кировской районной газете «Кировец» и альманахе «Ударники» (стихотворении «Ураджайнае» и «Моладзі»). Начинал как лирик. Первые сборники «Упэўненасць» (бел. Уверенность) и «Вераснёвыя сцягі» (бел. Сентябрьские флаги) вышли в 1938 и 1940 годах соответственно.

Известность как поэт приобрёл в годы Великой Отечественной войны. Находясь в Иране, написал сборник стихов «Іранскі дзённік» (бел. Иранский дневник). Широко известно было стихотворение Панченко «Сінія касачы». Стихи военных лет вошли в сборники «Дарога вайны» (1943), «Далёкія станцыі» (1945) и «Гарачыя вятры» (1947). Тема войны и трагедии народа широко представлена на протяжении всего творчества поэта.

В послевоенные годы на первый план выходят темы борьбы за мир и интернационализм, прославление социалистического строя, полётов в космос. Регулярно выходят сборники: «За шчасце, за мір» (1950), «Шырокі свет» (1955), «Кніга вандраванняў і любові» (1959), «Нью-Йоркскія малюнкі» (1960), «Тысяча небасхілаў» (1962).

Важной вехой в творчестве стал выход поэтического сборника «Пры святле маланак» (1966), в котором доминируют философские мотивы. Сборники «Снежань» (1972), «Крык сойкі» (1976) и «Вячэрні цягнік» (1977) проникнуты размышлениями об актуальных проблемах человечества, любовью к родной земле. Активно занимался переводами на белорусский язык произведений А. Мицкевича, Н. Л. Нагнибеды, Я. Райниса, Ф. Шиллера. Гражданскими мотивами проникнута поэзия Панченко времён перестройки и первых лет независимости Беларуси. В эти годы вышли сборники «І вера, і вернасць, і вечнасць» (1986), «Прылучэнне» (1987), «Горкі жолуд» (1988), «Неспакой» (1988) и «Высокі бераг» (1993). Широкий общественный резонанс вызвало произведение «Паэма сораму і гневу». Уже после смерти Панченко вышли сборники его поэзии разных лет: «Зямля ў мяне адна» (1996) и «Жытнёвы звон» (2002). Пимен Панченко являлся также автором эссе и воспоминаний.

Библиография

Сборники поэзии 
  («Уверенность») (1938)
  («Сентябрьские флаги») (1940)
  (Москва, 1942)
  («Дорога войны») (Москва, 1943)
  («Далёкие станции») (1945)
  («Горячие ветры: Стихотворения и поэмы») (1947)
  («Стихотворения») (1948)
  («Присяга») (1949)
  («За счастье, за мир!») (1950)
  («Стихотворении и поэмы») (1952)
  («Широкий мир») (1955)
  («Книга путешествий и любви») (1959)
  («Нью-Йоркские молнии») (1960)
  («Тысяча горизонтов») (1962)
  («Четыре континента: Стихотворения и поэмы») (1964)
  («При свете молний») (1966)
  («Беседа с наследниками: Стихотворении и поэма») (1967)
  («Декабрь») (1972)
  («Стихотворения») (1973)
  («Крик сойки») (1976)
  («Вечерний поезд») (1977)
  («Лирика») (1980)
  («Млечный Путь») (1980)
  («Молчаливая молитва») (1981)
  («Где ночует жаворонок») (1983)
  («Синее утро») (1984)
  («Лесные облака») (1985)
  («И вера, и верность, и вечность») (1986)
  («Приобщение») (1987)
  («Горький жёлудь») (1988)
  («Тревога») (1988)
  («Высокий берег») (1993)
  («Земля у меня одна») (1996)
  («Звон хлебов») (2002)

Юмор и сатира 
  («Горячий ливень») (1957)

Литературно-критические эссе 
  («На поэтическом горизонте») (1977)

Избранное 
  («Избранные произведения») (1956)
  («Избранное») (1975)

Собрание сочинений 
  («Собрание сочинений : В 2 т.») (1959)
  («Собрание сочинений : В 3 т.») (1967—1971)
  («Собрание сочинений : В 4 т.») (1981—1983)

Награды и премии 
 народный поэт БССР (1973)
 орден Ленина (21.08.1987)
 орден Октябрьской Революции (16.11.1984)
 орден Отечественной войны II степени (11.03.1985)
 три ордена Трудового Красного Знамени (25.02.1955; 26.08.1971; 23.03.1976)
 два ордена «Знак Почёта» (1.01.1944; 4.05.1962)
 медаль «За боевые заслуги» (6.01.1943)
 медаль «Партизану Отечественной войны» 1-й степени (5.11.1944)
 медаль Франциска Скорины (1992)
 другие медали
 Государственная премия БССР имени Янки Купалы (1959) — за поэму «Патриотическая песня»
 Государственная премия БССР имени Янки Купалы (1968) — за сборник «При свете молний» (1966)
 Государственная премия СССР (1981) — за стихотворный сборник «Где ночует жаворонок» (1979)

Память 
Именем Пимена Панченко названа улица во Фрунзенском районе Минска. Также улица Панченко есть в Гродно.

Примечания

Литература 
 Бярозкін, Р. С. Пімен Панчанка : Крытычна-біяграфічны нарыс / Р. С. Бярозкін. — Мінск : Беларусь, 1968. — 231 с.
 Пімен Панчанка = Пимен Панченко : Фотаальбом / Фота А. С. Дзітлава [і інш.] ; Аўт. тэксту М. Стральцоў. — Мінск : Беларусь, 1987. — 69 с.

Ссылки 
 [knihi.com/Pimien_Pancanka/ Пимен Панченко] в библиотеке «Беларуская Палічка»
 https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1514249769/
 https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie11868836/
 Панченко Пимен Емельянович в базе данных «История белорусской науки в лицах» Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа НАН Беларуси
 

Выпускники Белорусского педагогического университета
Участники Польского похода Красной армии (1939)
Члены КПСС
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 8-го созыва
Народные поэты Белорусской ССР
Члены Союза писателей СССР
Члены ПЕН-клуба
Поэты-песенники СССР
Поэты-песенники Белоруссии
Литературные критики Белоруссии
Мемуаристы Белоруссии
Писатели-соцреалисты
Родившиеся в Эстляндской губернии
Похороненные на Восточном кладбище Минска
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Главные редакторы журнала «Нёман»